9 Pułk Strzelców Konnych Cesarstwa Niemieckiego
 9 Pułk Strzelców Konnych (II RP)